Los Enfrentamientos en la Gobernación de Idlib son una serie de combates esporádicos en la gobernación de Idlib, en el marco de la Guerra Civil Siria. Se enfrentan las fuerzas del Presidente Bashar al-Asad contra rebeldes contrarios al gobierno. Puede referirse a las siguientes fases de la guerra:

 Enfrentamientos en la Gobernación de Idlib entre septiembre de 2011 y marzo de 2012 - primera ola de violencia
 Ofensiva  de abril de 2012 - un asalto organizado por el Ejército Sirio en la provincia de Idlib antes de un alto al fuego de la ONU. 
 Enfrentamientos en la Gobernación de Idlib entre junio de 2012 y abril de 2013 - siguiente fase de violencia, que terminó en un punto muerto 
 Enfrentamientos en la Gobernación de Idlib a partir de marzo de 2014 - ofensiva rebelde centrada en las ciudades de Idlib y Jan Sheijun

Operaciones militares de la guerra civil siria